Ralliement peut désigner :
 Ralliement (catholicisme en France)
 Ralliement créditiste
 Place du Ralliement
 Chant de Ralliement

Voir aussi 
 Alliance
 Groupe parlementaire